Имение:
 Имение — земельное владение и недвижимое имущество (ранее).

Топоним 
 Имение — деревня в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Имение — деревня в Андреапольском районе Тверской области России.